Президентские выборы на Кипре 2003 года проходили 16 февраля. Избирательная кампания была сфокусирована на плане Аннана для Кипра. Президент Глафкос Клиридис выступал за этот план по созданию объединённого Кипра, а Тассос Пападопулос считал, что принятие плана Аннана требует предварительных существенных изменений. В результате Тассос Пападопулос победил в первом туре, получив 51 % голосов. Явка составила 90,5 %.

Результаты

См. также 
 План Аннана

Примечания 

Президентские выборы на Кипре
Кипр
2003 год на Кипре
Выборы 2003 года в Европе